Air Supply — дуэт английского гитариста Грэма Рассела (родился 11 июня 1950 в Ноттингеме, Великобритания) и австралийского вокалиста Рассела Хичкока (родился 15 июня 1949 в Мельбурне, Австралия), который пользовался широким успехом на рубеже 1970-х и 1980-х благодаря мягким балладам в стиле «софт рок». Работы Air Supply были отмечены изобилием бэк-вокала и густой оркестровкой. Широко известны в мире хитами «All Out Of Love» и «Making Love Out of Nothing At All».

Дискография

Студийные альбомы
 Air Supply (CBS Australia, 1976)
 The Whole Thing's Started (CBS Australia, 1977)
 Love & Other Bruises (Columbia, 1978)
 Life Support (BigTime Australia, 1979)
 Lost in Love (Arista, 1980)
 The One That You Love (Arista, 1981)
 Now and Forever (Arista, 1982)
 Air Supply (1985) (Arista, 1985)
 Hearts in Motion (Arista, 1986)
 The Christmas Album (Arista, 1987)
 The Earth Is... (Giant, 1991)
 The Vanishing Race (Giant, 1993)
 News from Nowhere (Giant, 1995)
 The Book of Love (Giant, 1997)
 Yours Truly (Giant, 2001)
 Across the Concrete Sky (aNicePear, 2003)
 Mumbo Jumbo (Odds On, 2010)

Сборники
Air Supply Greatest Hits (Arista, 1984)
The VeryBest of Air Supply (Arista UK, 1984)
Love Songs (Dino Australia  LP, 1985)
Greatest Hits, Vol. 2 (Arista/BMG Korea, 1990)
It’s Not Too Late: The Best of Air Supply (Arista/BMG Japan, 1992)
Love Songs (Arista/BMG Taiwan, 1992)
Greatest Hits (EMI Music Australia, 1992)
VeryBest of Air Supply (TeaLTrutoneMusic SouthAfrica, 1992)
The Air Supply Story, Vol. 1 (BMG Japan, 1992)
The Air Supply Story, Vol. 2 (BMG Japan, 1993)
Greatest Hits, Vol. 3 (Arista/BMG ThaiLand, 1993)
Their Greatest Hits VeryBest (Fido HongKong, 1994)
Gold Hits & New Songs (GiantAristaBMG Taiwan, 1995)
Once Upon a Time (Columbia/Sony Asia, 1996)
The Definitive Collection (Arista, 1999)
The Ultimate Collection (BMG Japan, 2000)
Sweet Dreams: The Encore Collection (AristaBMG, 2001)
The Best of Air Supply (BMG Japan, 2002)
The Ultimate Collection…Millennium (Giant/BMG Asia, 2002)
Forever Love (Arista/BMG Taiwan, 2003)
Ultimate Air Supply (Arista/BMG, 2003)
Love Songs (Arista/Legacy, 2005) 
Platinum&Gold Collection (Arista/BMG, 2005) 
The Singer and the Song (aNicePear, 2006)
Air Supply (Flashback Asia, 2007)
The Ultimate Collection (Sony/BMG EU, 2007)
Ones That You Love: The Best of Air Supply (Arista/Legacy, 2007)
The Best of Air Supply: 30th Anniversary Collection (Arista/BMG Japan, 2007)
Free Love (aNicePear, 2008)
Essential Air Supply (EMI Australia, 2009)
The Collection (SonyCamden EU, 2009)
Greatest Hits: SteeL Box Collection (SonyBMG UK, 2009) duplicates Platinum&Gold Collection
PlayList: VeryBest of Air Supply (Arista/Legacy, 2010)
The Best of Ballads (SonyMusic Japan, 2010)
Serie Platinum w/Earth Wind & Fire (SonyMusic Venezuela, 2010)
The Ultimate Collection (EMI Music Australia, 2012)
Ballad Kings w/MichaeL Learns to Rock (WarnerBros EU, 2012)
Hits Supply: The Complete Hits (SonyMusic HongKong, 2013)
Always and Forever: The VeryBest (SonyBMG Asia, 2014)
The Essential Air Supply (Legacy, 2014) 
The Columbia & Arista Years (Arista/ReaLGoneMusic, 2016)
Air Supply 40th Anniversary (RussianFanClub, 2016)
199 Love Songs (NakedLove mp3, 2016)
HITS w/Modern Talking (Hansa BraziL, 2016)

Туры
The Earth is...World Tour (1991)
Always World Tour (1995)
From The Heart Tour (2008)
40th Anniversary Tour (2016)
Air Supply Tour  (2018)

Ссылки 
 http://www.airsupplymusic.com/
 

Бой-бэнды
Рок-группы Австралии
Музыкальные коллективы Великобритании
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1975 году
Исполнители Arista Records
Софт-рок-группы
Лауреаты премии APRA